Regierung Oldřich Černík steht für folgende Regierungen der Tschechoslowakischen Sozialistischen Republik:

 Regierung Oldřich Černík I (8. April 1968 – 31. Dezember 1968)
 Regierung Oldřich Černík II (1. Januar 1969 – 29. September 1969)
 Regierung Oldřich Černík III (29. September 1969 – 28. Januar 1970)